Elm — функциональный язык, предназначенный для декларативного создания браузерных графических интерфейсов; веб-интерфейсы описываются в функционально-реактивном стиле.

Разработан в 2012 году программистом Эваном Чаплицким () в дипломной работе. С первого выпуска в документации на язык было много примеров и имелся онлайн-редактор, благодаря чему есть возможность быстро попробовать программировать на Elm прямо в браузере.

Изначальная реализация компилировала Elm в HTML, CSS и JavaScript. В следующих выпусках набор инструментов был расширен: добавлен REPL, пакетный менеджер, отладчик и установщики для macOS и Windows. На официальном сайте ведётся репозиторий библиотек, разрабатываемых для языка.

Примечания

Литература 
 
 
 Richard Feldman. Elm in Acton. — Manning, 2019.

Ссылки 
 
 

Языки программирования семейства Haskell
Транспиляция